Pickering kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Pickering
 J. Pickering

Robotskapade auktorsförkortningar